Municipio de Salt Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Salt Springs (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Salt Springs (condado de Randolph, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Randolph.